Сливко́ — украинская фамилия. Известные носители:
 Сливко, Александр Сергеевич (1884—1972) — советский учёный, первый ректор Омского педагогического института (1932—1937).
 Сливко, Анатолий Емельянович (1938—1989) — советский серийный убийца и педофил, действовавший в Ставропольском крае.
 Сливко, Виктория Александровна (род. 1994) — российская биатлонистка.
 Сливко, Руслан Васильевич (род. 1951) — советский деятель сельского хозяйства, новатор сельскохозяйственного производства.